Akiba Rubinstein – polski szachista
 Amnon Rubinstein – izraelski prawnik, polityk i felietonista
 Anton Rubinstein – rosyjski pianista, kompozytor i dyrygent
 Ariel Rubinstein – izraelski ekonomista
 Artur Rubinstein – polski pianista
 Dave Rubinstein – piosenkarz z zespołu Reagan Youth
 Elyakim Rubinstein – izraelski dyplomata i polityk
 Eva Rubinstein – fotografka, córka Artura Rubinsteina
 Helena Rubinstein – jedna z najbogatszych kobiet na świecie, właścicielka licznych zakładów branży kosmetycznej
 Ida Lvovna Rubinstein – rosyjska baletnica
 John Rubinstein – amerykański aktor, syn Artura Rubinsteina
 J. Hyam Rubinstein – matematyk zajmujący się topologią
 Louis Rubinstein – kanadyjski łyżwiarz figurowy
 Nikołaj Rubinstein – rosyjski pianista i kompozytor, brat Antona Rubinsteina
 Seymour I. Rubinstein – amerykański informatyk (WordStar)
 Szaleniec Rubinstein – znany w getcie warszawskim szaleniec, wariat, żebrak
 Zelda Rubinstein – amerykańska aktorka
 Gillian Rubinstein – angielska pisarka, autorka sagi "Opowieści klanu Otori"

Rubinsztejn 
 Izaak Rubinsztejn – wileński rabin
 Siergiej Rubinsztejn – radziecki psycholog i filozof

Zobacz też 
 Rubenstein